Osoby o tym nazwisku:
 Fausto Masnada – włoski kolarz szosowy
 Florence Masnada – francuska narciarka alpejska, olimpijka